Turniej Ośmiu Narodów U20 (sezon 2022-23) - piąta edycja turnieju piłkarskiego reprezentacji do lat 20.

Obrońcami tytułu jest reprezentacja Włoch.

Tabela ligowa 
Źródło: 

Stan po 22.11.2022

Mecze 
Źródło:

Przypisy 

Piłka nożna